Чёрный Ключ — посёлок в Базарносызганском районе Ульяновской области. Входит в состав Должниковского сельского поселения.

География 
Населённый пункт расположен в 10 километрах к юго-западу от рабочего посёлка Базарный Сызган — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 133 километра.

Часовой пояс

История 
Основан позже 1913 года. По данным на 1913 год посёлка не было.

Население 

Население посёлка в 1996 году — 197 человек. Предположительный год основания 1931.

Инфраструктура 
Посёлок разделен на три улицы (Дорожная, Заозёрная, Солнечная). В центре поселка находится пруд. Имеется магазин, ФАП и клуб. До середины 2000-х годов действовала начальная школа.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Базарносызганский район»

Населённые пункты Базарносызганского района